«S&M» () — песня барбадосской певицы Рианны, выпущенная в качестве третьего сингла с альбома Loud. Лирика песни, имеющая явную сексуальную подоплёку в сопровождении скандального клипа очень сильно повлияли на оценку работы в разных странах, что сказалось на позициях сингла в международных чартах. Рианна представила сингл, исполнив его на церемонии вручении премии Brit Awards в 2011 году.

Ремикс 
В начале апреля Бритни Спирс приступила к записи ремикса на эту песню. 10 апреля Рианна подтвердила, что ремикс на S&M с Бритни Спирс будет выпущен. 11-го апреля ремикс был представлен на радио Z100 в утреннем шоу.

Музыкальное видео 

Клип на песню был снят режиссёром Мелиной Мацукас в Лос-Анджелесе и вышел 1 февраля. Резкое высмеивание Рианной работников масс-медиа и множество чрезмерно эпатажных образов в клипе (есть сцены, где Рианна сосет банан, имитирует секс с надувной куклой и выгуливает на поводке знаменитого блогера Перес Хилтона) обернулось для неё резкой негативной оценкой со стороны критиков — видео было запрещено для показа в 11 странах. Также клип обвинил в плагиате скандально известный фотограф Дэвид Лашапель, чья фотосессия в стиле садо-мазо во многом схожа с постановками сцен в клипе. Это заявление прокомментировала режиссёр клипа — по её словам, это она настояла на том, чтобы снять клип с неоднозначным сюжетом и вызывающими образами:
Когда я берусь за создание чего-либо, моей целью является снять нечто запретное… скорее даже не запретное, а дерзкое. Поэтому когда создаешь что-то подобное, в ответ получаешь последствия. Об этом будут говорить, запрещать, поливать грязью. Но эффект будет произведён — люди будут об этом говорить, а для меня в этом и заключается залог успеха. Я считаю, что образы должны соответствовать тому, о чём говорится в песне. Я не собираюсь преуменьшать их в настолько «сильной» песне. Если они не хотят показывать клип, фанаты найдут, где можно будет его посмотреть. Потому песня и называется «S&M»! 

После шквала критики в адрес клипа, британские блюстители цензуры взялись за песню певицы, переименовав её из «S&M» в «Come On»; подвергли цензуре слова «sex», «chains», «whips», а также полностью вырезали вставки «S, S, S & M, M, M».

Список композиций 
 Цифровая дистрибуция
 «S&M» — 4:03

 Digital download — Remixes
 «S&M» (Dave Audé Radio) — 3:50
 «S&M» (Joe Bermudez Chico Radio) — 3:49
 «S&M» (Sidney Samson Radio) — 3:19
 «S&M» (Dave Audé Club) — 7:28
 «S&M» (Joe Bermudez Chico Club) — 5:17
 «S&M» (Sidney Samson Club) — 6:50
 «S&M» (Dave Audé Dub) — 6:29
 «S&M» (Joe Bermudez Chico Dub) — 5:17
 «S&M» (Sidney Samson Dub) — 6:50

 Digital download — remix single
 «S&M» (Remix single featuring Britney Spears) — 4:17

Чарты и сертификаты 
С выходом клипа сингл «S&M» с нового альбома Рианны вернулся в Billboard Hot 100, заняв сразу же 90 место. Ранее с появлением альбома «Loud», сингл уже присутствовал в главном чарте Америки, пик пришёлся на 53 строчку чарта, но спустя неделю пропал. «S&M» также появился в Canadian Hot 100 и занял 74 место. Сингл «S&M» стал восемнадцатым хитом Рианны, который достиг Топ-10 в американском чарте Billboard Hot 100. В конце апреля S&M достиг 1 места в Billboard Hot 100, таким образом став 10 № 1 певицы.

Чарты недели

Годовые чарты

Сертификации

История радио и физического релиза

Примечания

Ссылки 

Песни Рианны
Песни, написанные Эстер Дин
Синглы, возглавлявшие хит-парад Австралии
Синглы, возглавлявшие Billboard Hot Dance Club Songs
Синглы, возглавлявшие Canadian Hot 100